35 Близнецов (, HD 49738) — одиночная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии приблизительно 1143 световых лет (около 351 парсека) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +5,672m.

Характеристики 
35 Близнецов — оранжевый гигант спектрального класса K0 или K3III. Радиус — около 66,71 солнечных. Эффективная температура — около 4300 К.

Примечания